Альфрид Крупп фон Болен унд Гальбах, полное имя: Альфрид Феликс Альвин Крупп фон Болен унд Гальбах (: 13 августа 1907, Эссен — 30 июля 1967, Эссен) — немецкий промышленник династии Крупп, старший сын Густава Круппа, владелец концерна «Фридрих Крупп» с 1943 года, фюрер военной экономики (1937), штандартенфюрер Национал-социалистического лётного корпуса (НСФК).

Биография 
В 1931 году вступил в СС, в 1935 — в Национал-социалистический лётный корпус (НСФК).

В 1936 году на летней Олимпиаде 28-летний Альфрид Крупп выиграл бронзовую медаль в парусном спорте в составе сборной Германии в классе 8-метровых лодок. Олимпийская регата проходила в Киле (хотя сами Игры прошли в Берлине).

С 1936 года — член правления, а с 1938 года — член директората концерна, руководитель военного отдела (планировавшего производство вооружений на предприятиях концерна). В 1938 году вступил в НСДАП. До марта 1943 года возглавлял Имперский совет вооружений. В 1941 году — один из руководителей Имперского объединения угля и стали. С 1942 года — советник по вооружениям при рейхсминистре вооружений Альберте Шпеере, заместитель председателя Имперского объединения угля и стали. С 1942 года — президент «Фонда Адольфа Гитлера». В апреле 1943 сменил отца на посту руководителя концерна «Фридрих Крупп» — ведущего производителя вооружений Германии, и стал единоличным владельцем концерна.

В годы Второй мировой войны координировал деятельность военно-промышленных предприятий в Германии и оккупированных странах.

31 июля 1948 года американским военным трибуналом в Нюрнберге («Дело Круппа», один из последующих Нюрнбергских процессов) был признан виновным в разграблении промышленных предприятий других государств и использовании рабского труда. Был приговорён к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

4 февраля 1951 года по приказу американского верховного комиссара в Германии Джона Макклоя был досрочно выпущен на свободу. Впоследствии была аннулирована часть приговора, касающаяся конфискации имущества концерна и ему было возвращено личное состояние. Вступив в руководство концерном, добился отмены постановления о разукрупнении концерна «Фридрих Крупп». Возродил корпорацию Круппов и возглавлял её до 1967 года.

Литература

См. также 
 ThyssenKrupp

Примечания

Ссылки 
 Биография А. Круппа в энциклопедии «Кругосвет»
 Благотворительный фонд А. Круппа
 Адам Вильгельм. Катастрофа на Волге. Мемуары адъютанта Ф. Паулюса. — Смоленск: Русич, 2001. — 480 с. — (Мир в войнах). — Тираж 7000. (Ряд глав посвящён описанию деятельности Альфрида и Густава Круппов)
 Док. фильм "Экономика Третьего Рейха: КРУПП"

Альфрид
Члены НСДАП
Яхтсмены Германии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1936 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1936 года
Подсудимые последующих Нюрнбергских процессов
Осуждённые на Нюрнбергских процессах
Похороненные в Эссене